Trocmé est un patronyme français porté notamment par :

 André Trocmé (1901-1971), pasteur protestant pacifiste, Juste parmi les nations ;
 Daniel Trocmé, (1910-1944), cousin du pasteur André Trocmé avec qui il sauve environ 5 000 juifs durant la Seconde Guerre mondiale à Chambon-sur-Lignon,  Juste parmi les nations ;
 Étienne Trocmé (1924-2002), théologien protestant ;
 Magda Trocmé (1901-1996), Juste parmi les nations.

Il est aussi porté comme nom intermédiaire par :
Henry Trocmé Aubin, journaliste et écrivain canadien.

Le nom de Trocmes désigne aussi une tribu faisant partie du peuple galate, peuple celte établi à en Cappadoce actuelle au .

Homonymie
Homonymie de patronyme